

Топоним 

 Манторвилл (город, Миннесота) — город в округе Додж, штат Миннесота, США.
 Манторвилл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Додж, Миннесота, США.